

Televisione 
 DuckTales - Avventure di paperi (DuckTales) – serie animata trasmessa dal 1987 al 1990
 DuckTales – serie animata trasmessa dal 2017, remake della precedente

Videogiochi 
 DuckTales – videogioco a piattaforme del 1989
 DuckTales: Remastered – videogioco a piattaforme del 2013